Geração Beat, como foi descrito uma geração de artistas, principalmente escritores estadunidenses no final da década de 1950.
Música beat, estilo musical oriundo da Inglaterra.
Beat (banda), banda finlandesa.
Beat (álbum), disco da banda King Crimson.

Desambiguação